Сангрур:

 Сангрур — город на юге индийского штата Пенджаб.
 Сангрур — округ в индийском штате Пенджаб.